Санта Марија Амахак има више значења:

 Санта Марија Амахак (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Марија Амахак (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику